La Categoria 63 kg (conosciuta anche come Pesi mezzo-leggeri) è stata la quarta categoria di peso alle Olimpiadi di Atene 2004. Hanno partecipato 22 atlete.
Le gare si sono svolte il 17 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Le atlete eliminate dalle 4 semifinaliste nei primi rounds del tabellone principale sono passate ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito le vincitrici delle medaglie di bronzo.

Judo ai Giochi della XXVIII Olimpiade